Mužská čtyřhra Monte-Carlo Rolex Masters 2022 probíhala okolo poloviny dubna 2022. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Monte-Carlu hraného na antuce Country Clubu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájci titulu byli Chorvati Nikola Mektić a Mate Pavić, které ve čtvrtfinále vyřadili Cabal s Farahem.

Vítězem se stal první světový pár složený z Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho, který ve finále zdolal šesté nasazené Kolumbijce Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Aktivní bilanci vzájemných zápasů navýšili na 5–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Společně získali šestou trofej, první od zářijového US Open 2021 i první na antuce a druhou v sérii Masters po Canadian Open 2021. Ram na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý třetí deblový titul a pro Salisburyho to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (vítězové)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (1. kolo)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022